Cassinelli o Casinelli es un apellido, que puede estar referido o vinculado a algunos de los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas

Personas con apellido Cassinelli 

 Exequiel Cassinelli (1992-), baloncestista argentino.
 Horacio Cassinelli Muñoz (1931-2014), abogado, profesor, y escritor uruguayo, y además, profesor emérito de derecho constitucional y derecho público.
 Juan Carlos Cassinelli (1963-), también conocido como Juan Carlos Cassinelli Cali, abogado y político ecuatoriano.
 Roberto Cassinelli (1956-), político y abogado italiano, miembro de la Cámara de Diputados.
 Ricardo Cassinelli (1935-2011), tenor argentino.
 Ricardo Belmont Cassinelli (1945-), también conocido como Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, periodista,￼￼ político, crítico, y empresario peruano.

Personas con apellido Casinelli 

 María Eugenia Casinelli de García Irureta Goyena (?-1995), activista argentina de derechos humanos, precursora de la actuación en conjunto de los familiares de secuestrados-desaparecidos.

Marcas 

 Cassinelli, bebida peruana